Csehország
 Václavov u Bruntálu, település a Bruntáli járásban
 Horní Václavov
 Dolní Václavov
 Václavov, Děčín településrésze a Děčíni járásban
 Václavov, Zábřeh településrésze a Šumperki járásban
 Václavov, Písečné településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Václavov, Buzice településrésze a Strakonicei járásban
 Václavov, Miroslav településrésze a Znojmói járásban
 Václavov, Oskava településrésze a Šumperki járásban